Луций Юний Цезений Пет (Lucius Iunius Caesennius Paetus) е име на няколко римски политици:

 Луций Юний Цезений Пет, консул 61 г.
 Луций Юний Цезений Пет (консул 79 г.), суфектконсул 79 г.; син на консула от 61 г.
 Луций Юний Цезений Пет (сенатор) (* 65 г.), женен за Ария Антонина, баща на Луций Цезений Антонин (суфектконсул 128 г.)
 Луций Цезений Соспет, суфектконсул 114 г.; внук на консула от 79 г.